I'll be back ():

 I’ll Be Back — песня группы The Beatles (1964 г.).
 I'll be back — крылатая фраза из фильма «Терминатор» (1984 г.).